Jörg Haider
Andreas Haider-Maurer
Nishan-e-Haider
Desambiguação